|-
| 166601 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166602 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166603 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166604 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166605 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166606 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166607 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166608 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166609 ||  || 10 septembrie 2002 || Wrightwood || Wrightwood
|-
| 166610 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 166611 - ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 166612 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166613 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166614 Zsazsa ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166615 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166616 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166617 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166618 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166619 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166620 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166621 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166622 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166623 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166624 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166625 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166626 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166627 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166628 - ||  || 26 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166629 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166630 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166631 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166632 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166633 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166634 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166635 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166636 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166637 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166638 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166639 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166640 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166641 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166642 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166643 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166644 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166645 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166646 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166647 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166648 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166649 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166650 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166651 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166652 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166653 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166654 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166655 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166656 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166657 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166658 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166659 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166660 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166661 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166662 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166663 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166664 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166665 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166666 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166667 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 166668 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166669 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 166670 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166671 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166672 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166673 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166674 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166675 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 166676 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166677 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 166678 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166679 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166680 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166681 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166682 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166683 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166684 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166685 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166686 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166687 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166688 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166689 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166690 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166691 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166692 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166693 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166694 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166695 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166696 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166697 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166698 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166699 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166700 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-